LCR har flere betydninger:

 Ligase Chain Reaction – genforstærkningsteknik
 Ligue Communiste Révolutionnaire – fransk kommunistparti